Calderari ist der Familienname folgender Personen:

 Enzo Calderari (* 1952), Schweizer Unternehmer und Autorennfahrer
 Ottone Calderari (1730–1803), italienischer Architekt